A 2019-es MotoGP-világbajnokság a sorozat hetvenegyedik idénye volt. A szezon március 10-én kezdődött a katari nagydíjjal, és november 17-én ért véget Valenciában.

A királykategória címvédője a spanyol Marc Márquez, aki sikeresen megvédte világbajnoki címét, ezzel összességében nyolcadik világbajnoki címét szerezte meg, a hatodikat a királykategóriában.

Versenynaptár

Szabályváltozások
Egy új fajta büntetés kerül bevezetésre. A Long Lap (avagy a hosszú kör) büntetés lényege hogy a büntetett versenyzőnek 3 körön belül át kell haladnia egy kijelölt, valamennyire hosszabb pályaszakaszon. Ezzel az új módszerrel olyan kisebb kihágásokat lehet büntetni mint a pályalevágás vagy a feltartás.

Átigazolások

Csapatváltások
  Karel Abraham; Ángel Nieto Team versenyző → Avintia Racing versenyző
  Johann Zarco; Red Bull KTM Tech 3 versenyző → Red Bull KTM Factory Racing versenyző
  Jorge Lorenzo; Ducati versenyző → Repsol Honda versenyző
  Danilo Petrucci; Pramac Racing versenyző → Ducati versenyző
  Andrea Iannone; Suzuki versenyző → Aprilia versenyző
  Franco Morbidelli; EG 0,0 Marc VDS versenyző → Petronas Yamaha Sepang Racing versenyző
  Bradley Smith; Red Bull KTM Factory Racing versenyző → Aprilia szabadkártyás versenyzőÚjonc versenyzők
  Francesco Bagnaia; Moto2, SKY Racing Team VR46 versenyző → Pramac Racing versenyző  Joan Mir; Moto2, EG 0,0 Marc VDS versenyző → Suzuki versenyző  Miguel Oliveira; Moto2, Red Bull KTM Ajo versenyző → Red Bull KTM Tech 3 versenyző  Fabio Quartararo; Moto2, Speed Up Racing versenyző → Petronas Yamaha Sepang Racing versenyzőTávozó versenyzők
  Scott Redding; Aprilia versenyző → brit Superbike-bajnokság, Be Wiser Ducati Racing Team versenyző  Dani Pedrosa; Repsol Honda versenyző → Red Bull KTM Factory Racing tesztversenyző  Thomas Lüthi; EG 0,0 Marc VDS versenyző → Moto2, Dynavolt Intact GP versenyző  Álvaro Bautista; Ángel Nieto Team versenyző → Superbike-világbajnokság, Ducati versenyző  Xavier Simeon; Avintia Racing versenyző → MotoE, Avintia Racing versenyzőÉv közbeni versenyzőcserék
  Jorge Lorenzo helyett,  Stefan Bradl versenyzett a német, a cseh és az osztrák fordulókon.
 Joan Mir kisebb sérülések miatt kihagyni kényszerült több fordulót is. Az osztrák versenyen senki nem ugrott be a helyére, viszont a brit'' nagydíjon  Sylvain Guintoli vett részt a spanyol versenyző helyett. 
 Johann Zarcot gyenge teljesítménye miatt még szezonközben elküldte a KTM csapata, helyére a tesztpilóta,  Mika Kallio érkezett a szezon további 6 versenyére.
 Nakagami Takaaki helyét a Hondánál,  Johann Zarco vette át az év utolsó három megmérettetésre.
 Miguel Oliveira az egyik ausztrál szabadedzésen bukott, aminek következtében vállműtétre szorult, helyét a szezonzáróra egy Moto2-es versenyző,  Iker Lecuona vette át.

Csapatok és versenyzők

A szezon menete

A világbajnokság végeredménye

Versenyzők

Konstruktőrök bajnoksága

Csapatok bajnoksága

Jegyzetek

További információk

MotoGP-szezonok
világbajnokság